Dąbkowice ist der Name dreier polnischer Dörfer:
 in der Woiwodschaft Großpolen:
 Dąkowice (Wągrowiec)
 in der Woiwodschaft Łódz:
 Dąbkowice (Strzelce)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Dąbkowice (Darłowo) (Damkerort, Kreis Schlawe/Pommern)